Par ordre chronologique
 Henry Hastings (mort en 1595), noble anglais ;
  (mort en 1629), homme politique anglais ;
 Henry Hastings (1586–1643), 5 comte de Huntingdon, noble anglais ;
 Henry Hastings (1610–1666), 1 , noble anglais.

Voir aussi 
 Henry Hastings Sibley (1811–1891), 1 gouverneur du Minnesota ;
 Henry de Hastings (fl. 1264–1267), noble anglais.